14. breddegrad kan henvise til:

 14. nordlige breddekreds
 14. sydlige breddekreds